Я̀бука (; ; ;  или Jabuka) е село в община Град Панчево, Южнобанатски окръг, Автономната област Войводина, Република Сърбия.

Селото е разположено северно от град Панчево.

Име 
Името Ябука означава „ябълка“ на сръбски. Унгарското и немското име имат същото значение – alma e „ябълка“ на унгарски, а Apfeldorf, означава „Ябълково село“. Немското население на селото го нарича Ябука и е прекръстено на Апелдорф по време на окупацията през Втората световна война.

Население

Личности 
 Родени в Ябука
  Стево Симски (р. 1953), писател от Северна Македония

Бележки 

Села в Град Панчево